Otero é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Otero (Colorado)
 Condado de Otero (Novo México)

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos